14-я дивизия подводных лодок — соединение подводных сил Черноморского флота ВМФ СССР, существовавшее в период с 1967 по 1994 год.

История соединения 
Дивизия была сформирована 30 марта 1967 года на основании директив Генерального штаба ВС СССР от 28 декабря 1966 и Главного штаба ВМФ от 26 января 1967 в составе 153-й (с базированием на Южную бухту Севастополя), 155-й и 27-й бригад (с базированием на Балаклаву) и 381-го дивизиона (с базированием на Феодосию); подчинялась непосредственно командующему Черноморским флотом. 

Дивизия базировалась в трёх военно-морских базах Крыма, на момент формирования имела в своём составе 47 подводных лодок (из них больших — 1, средних — 34, малых — 12) с суммарным торпедным залпом по морским и береговым целям — более 400 торпед. Шесть пл проектов 644, 665 и 651 (С-69, С-158, С-162, С-164, Б-67, Б-318) были оборудованы крылатыми ракетами П-5. 

Штаб дивизии находился в Балаклаве, там же на объекте К-825 (ныне Балаклавский подземный музейный комплекс) находился защищённый командный пункт дивизии с узлом специальной связи.

С 1969 года подводные лодки дивизии на постоянной основе несли боевую службу в Чёрном море (на каждую из них выходила 1 ракетная и 1 торпедная пл). За 1969 году на боевую службу вышло восемь подводных лодок, в следующем одиннадцать. Далее до 1975 года на боевой службе в Чёрном море ежегодно находилось десять-одиннадцать подводных лодок. Так как ракетных лодок для несения постоянной боевой службы не хватало, на боевых дежурствах они находились дольше, чем торпедные лодки.

К началу 1990 года в составе дивизии находилось около 40 ПЛ различных типов.

14-я дивизия подводных лодок была расформирована 15 декабря 1994 года согласно директиве начальника Главного штаба ВМФ от 9 июля 1994. 

За 27 лет существования соединения через дивизию прошли со своими командирами и экипажами 106 подводных лодок постоянного и 24 подводные лодки переменного состава (Северного флота). 

В постоянном составе находилось 54 пл, проекта 613, 11 проекта 633, 12 проекта А615, 10 проекта 641, 2 проекта 641Б, 4 проекта 644, 3 проекта 690, по 2 проекта 640 и 651, по 1 подводной лодке проектов 665, 611АВ, 619, 1710, 1840, 877В. 

В переменном составе находилось 16 лодок проекта 641Б и 8 лодок проекта 877, построенных для Северного флота.

Система базирования 
 27-я бригада (Балаклава, Феодосия с 1970);
 153-я отдельная Краснознамённая бригада (Севастополь, Южная бухта)
 155-я бригада (Балаклава);
 381-й дивизион (Феодосия, Балаклава с 1970);
 131-й дивизион (Одесса с марта 1975);
 475-й дивизион (Феодосия с июля 1984);
 458-я береговая база.

Списочный состав 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота (1990)

Командный состав

Командиры 
 контр-адмирал Лазарев, Георгий Васильевич (1967—1970);
 контр-адмирал Герасимов, Владимир Иванович (1970—1973);
 контр-адмирал Кобельский, Леонид Иванович (1973—1976);
 контр-адмирал Алексеев, Станислав Георгиевич (1976—1984);
 контр-адмирал Кравченко, Виктор Андреевич (1984—1988);
 контр-адмирал Погорелов, Фёдор Иванович (1988 — декабрь 1994).

Начальники штаба 
 капитан 1 ранга Синельников, Валентин Иванович (1967—1970);
 капитан 1 ранга Кобельский, Леонид Иванович (1970—1973);
 капитан 1 ранга Алексеев, Станислав Георгиевич (1973—1976);
 капитан 1 ранга Рябинин, Игорь Иванович (1976—1980);
 капитан 1 ранга Сиваш, Леонид Иванович (1980—1984);
 капитан 1 ранга Евстафьев, Альберт Мефодьевич (1984—1988);
 капитан 1 ранга Рогулёв, Леонид Гаврилович (1988—1994).

Заместители командира  
 капитан 1 ранга Кравченко, Виктор Андреевич (1984—1984);
 капитан 1 ранга Погорелов, Фёдор Иванович (1984—1988);
 капитан 1 ранга Лупаков, Евгений Александрович (1988—1991);
 капитан 1 ранга Жучков, Владимир Прокофьевич (1991—1994).

Начальники политотдела 
 Капитан 1 ранга Харитонов, Виктор Николаевич (1967—1972);
 Капитан 1 ранга Корниенко Анатолий Иванович
 Капитан 1 ранга Семилетенко Владимир Григорьевич
 Капитан 1 ранга Колинько Валентин Антонович
 Капитан 1 ранга Клочков Александр Александрович
 Капитан 1 ранга Логвинов Александр Павлович
 Капитан 1 ранга Тулаев Николай Владимирович
 Капитан 1 ранга Филатов Вячеслав Константинович

Примечания

Литература

Ссылки 
 Черноморский флот

Дивизии подводных лодок ВМФ СССР
Дивизии подводных лодок Российской Федерации
Соединения Черноморского флота
Воинские части и формирования, созданные в 1967 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1994 году